Damsterdiep (kanaal), een kanaal in de provincie Groningen
Damsterdiep (schip, 1926), een Nederlands luxe motorschip en varend monument
Damsterdiep (straat), een straat in de stad Groningen